Der Matsumoto Yamaga F.C. (jap. , Matsumoto Yamaga Futtobōru Kurabu) ist ein japanischer Fußballverein aus Matsumoto. Aktuell spielt der Verein in der dritten japanischen Liga.

Geschichte 
1965 haben die Auswahlfußballspieler der Präfektur Nagano als zentrale Personen den Amateurfußballklub Yamaga Soccer Club gegründet. Der Name Yamaga ist der Name des Cafés, in das die Gründungsmitglieder oft gegangen sind. Im Jahr 1975 war der Verein Gründungsmitglied der neu gegründeten Hokushin’etsu Football League (, Hokushin'etsu Futtobōru Rīgu, kurz HFL) und hielt sich die nächsten 29 Jahre konstant in dieser Liga. Ab den neunziger Jahren trug der Klub seine Heimspiele aufgrund steigender Bekanntheit in Nagano aus.

2001 wurde das neue Stadion, bekannt als Alwin (, Aruwin) erbaut, welches später das Heimstadion des Klubs werden sollte. 2004 wurde die NPO Alwin Sports Project (, Aruwin Supōtsu Projekuto) gegründet, mit dem Ziel, die J-League zu erreichen. Der Yamaga Klub wurde eine Basis des Projekts und hat seinen Namen in Matsumoto Yamaga F.C. geändert.

In den Spielzeiten 2007 und 2008 gewann der Verein die 1. Hokushin'etsu Football League, konnte sich aber in der JFL Qualifikation nicht durchsetzen. Die Teilnahme am Emperor's Cup endete in der vierten Runde mit einer 0:8-Niederlage gegen Vissel Kobe.

2009 verpasste man in der Liga die Qualifikation für den Aufstieg in die JFL, konnte aber überraschend den J. League Erstligisten Urawa Red Diamonds in der zweiten Runde des Emperor’s Cup schlagen. Durch den Sieg im Shakaijin Cup, war eine Teilnahme an der regionalen Qualifikation dennoch möglich und schaffte den Sprung in die JFL für die Saison 2010.

Aufgrund des Tōhoku-Erdbeben 2011, war es dem lokal ansässigen Verein Sony Sendai unmöglich die Saison zu Ende zu spielen, wodurch Yamaga auf den vierten Platz gelang und für die Saison 2012 in die J. League Division 2 aufstieg.

Zum Abschluss der Saison 2014 konnte der zweite Platz und somit erstmals der Aufstieg in die J. League Division 1 erreicht werden. Trotz herausragender Mitfahrerzahlen bei den Auswärtsspielen reichte es in der Saison 2015 nur für den 16. Platz, was die sofortige Rückkehr in die J. League Division 2 bedeutete.

Nach einer starken Saison 2016 reichte es für Platz 3 und damit für die Qualifikation zu den Aufstiegsplayoffs. Dort wurde allerdings das Halbfinal Spiel gegen Fagiano Okayama mit 1:2 im heimischen Alwin verloren.

Erfolge 
 J2 League
 Meister: 2018
 Vizemeister: 2014
 Hokushin'etsu League
 Meister: 1985, 2007
 2. Platz: 1979, 1989, 2006
 Hokushin'etsu League Division 2
 Meister: 2005
 All Japan Senior Football Championship
 Sieger: 2009
 Regional Football League Competition
 Sieger: 2009

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im Sunpro Alwin Stadium in Matsumoto in de Präfektur Nagano aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 20.000 Personen. Eigentümerin der Sportstätte ist die Präfektur Nagano. Betrieben wird das Stadion von TOY BOX.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: April 2022
 

DSP

Trainer

Saisonplatzierung 

JFL: Japan Football League (4. Ligaebene)

HFL(x): Hokushin'etsu Football League (Division x) (5./6. Ligaebene. Ab dem Jahr 2004 wurde die Hokushin'etsu Football League in zwei Ligen unterteilt.)

Weblinks 

 Offizielle Homepage (neu)
 Offizielle Homepage (früher)
 
 
 
 
 Matsumoto Yamaga FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Einzelnachweise 

Japanischer Fußballverein
Gegründet 1965
 
Organisation (Präfektur Nagano)